Division II i fotboll 1960 var 1960 års säsong av Division II som bestod av fyra serier, med 12 lag i varje serie, förutom Norrlandsserien som hade 10 lag. Det var då Sveriges näst högsta division. Varje serievinnare gick till kvalspel för att flyttas upp till Allsvenskan och de tre sämsta degraderades till Division III. Det gavs 2 poäng för vinst, 1 poäng för oavgjort och 0 poäng för förlust.

Serier

Norrland 

IFK Luleå gick vidare till kvalspel till Allsvenskan och Wifsta/Östrands IF, Marma IF och IF Älgarna flyttades ner till division III. De ersattes av IFK Kalix, Sollefteå GIF och GIF Sundsvall från division III.

Svealand 

Örebro SK gick vidare till kvalspel till Allsvenskan och IFK Kumla, Malungs IF och Södertälje SK flyttades ner till division III. De ersattes av Djurgårdens IF från Allsvenskan och från division III kom Hallstahammars SK, IFK Sunne och Sundbybergs IK.

Västra Götaland 

IF Elfsborg gick vidare till kvalspel till Allsvenskan och Waggeryds IK, Tidaholms GoIF och Trollhättans IF flyttades ner till division III. De ersattes av Jönköpings Södra IF från Allsvenskan och från division III kom Huskvarna Södra IS, IS Halmia och Kungshamns IF.

Östra Götaland 

IFK Kristianstad gick vidare till kvalspel till Allsvenskan och Höganäs BK, IK Sleipner och Perstorps SK flyttades ner till division III. De ersattes av Hässleholms IF, Malmö BI och Åtvidabergs FF från division III.

Kvalspel till Allsvenskan

Anmärkningslista

Källor

Referenser

Fotboll i Sverige 1960
1960
Fotbollssäsongen 1960